European Champions League 2007-2008 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2007-2008 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea